Baron Grey steht für folgende englische bzw. britische Adelstitel:

 Baron Grey de Wilton, geschaffen 1295
 Baron Grey de Ruthyn, geschaffen 1324
 Baron Grey of Rotherfield, geschaffen 1338
 Baron Grey of Codnor, geschaffen 1397
 Baron Grey de Powis, geschaffen 1482
 Baron Grey of Groby, geschaffen 1603, siehe Earl of Stamford
 Baron Grey of Werke, geschaffen 1624, siehe Earl of Tankerville
 Baron Grey of Rolleston, geschaffen 1673, siehe Baron North
 Baron Grey de Wilton, geschaffen 1784
 Baron Grey of Howick, geschaffen 1801, siehe Earl Grey
 Baron Grey de Radcliffe, geschaffen 1875
 Baron Grey of Naunton, geschaffen 1956 (Life Peerage), siehe Ralph Grey, Baron Grey of Naunton